Lefebvrea microcarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Lefebvrea microcarpa ingår i släktet Lefebvrea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
microcarpa